

Toponyme 

 île Picton, une île située à l'extrême sud du Chili et qui, avec les îles Lennox et Nueva, fit l'objet d'un différend frontalier avec l'Argentine ;
 Picton, une ville de l'Ontario, au Canada ;
 Picton, une ville du Marlborough, en Nouvelle-Zélande ;
 Picton, une ville du comté de Wollondilly, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Patronyme 

 Sir Thomas Picton (1758-1815), un officier de l'Armée britannique.

Autre 
Pictons peut désigner :
 Pictons, un peuple gaulois.